White Sands – census-designated place del Nuovo Messico
White Sands National Monument – monumento nazionale del Nuovo Messico
White Sands - Tracce nella sabbia (White Sands) – film di Roger Donaldson del 1992